Норзерн Дайнамо (футбольний клуб), () — сейшельський футбольний клуб з міста Глесік на острові Мае.
 Норзерн Лібертіз (Northern Liberties) — район неподалік від Філадельфії.